Гринбаум — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гринбаум, Алексей Олегович (род. 1978) — российско-французский физик и философ.
 Гринбаум, Ицхак (Ицхак Гринбойм; 1879—1970) — один из лидеров сионистского движения Польши, писатель, первый министр внутренних дел Израиля.
 Гринбаум, Кайла (1922—2017) — британская пианистка и композитор.
 Гринбаум, Натан Соломонович (1916—2011) — молдавский и российский филолог-классик.
 Гринбаум, Норман (род. 1942) — американский певец (автор-исполнитель).
 Гринбаум, Олег Натанович (1950—2015) — российский филолог.
 Гринбаум, Питер Аллен (более известен как Питер Грин; 1946—2020) — британский блюз-роковый гитарист.
 Гринбаум, Хайам (1901—1942) — британский композитор и дирижёр.

См. также 
 Грин
 Грюнбаум